Penela - vila do distrito de Coimbra;
 São Miguel de Penela - antiga freguesia do concelho de Penela, do distrito de Coimbra
 Penela da Beira - freguesia do concelho de Penedono;
 Pai Penela - freguesia do concelho de Meda.
 Penela do Minho - antigo município português;
 Póvoa de Penela - freguesia do concelho de Penedono.

Ver também 
 Pinela - freguesia do concelho de Bragança.

Desambiguação